Constantí IV
 Constantí IV d'Armènia Menor
 Constantí IV Mukhrani-batoni
 Constantí IV de Lampron